Bignicourt ist der Name oder Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden:

Bignicourt im Département Ardennes
Bignicourt-sur-Marne im Département Marne
Bignicourt-sur-Saulx im Département Marne